Bretthauer (Berufsname für einen Tischler) ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Bretthauer (* 1946), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Horst Bretthauer (1907/1908–1994), deutscher Handballspieler und Jurist
 Rudolf Bretthauer (1882–1941), deutscher Pädagoge und Politiker (DDP, DStP), MdL Schaumburg-Lippe

Siehe auch:
 Brethauer